Сент-Огюсте́н-де-Буа́, Сент-Оґюстен-де-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 65 км на північний схід від Нанта, 19 км на захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 349 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 950,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Огюстен-де-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Огюстен-де-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара